

Cinema
 Hot Summer Night – film del 1957 diretto da David Friedkin
 One Hot Summer Night – film per la televisione del 1998 diretto da James A. Contner
 Hot Summer Nights – film del 2017 diretto da Elijah Bynum

Musica
 Hot Summer Night (Oh La La La) – canzone di David Tavaré
You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night) – canzone di Meat Loaf
 Long Hot Summer Night – canzone di Jimmy Hendrix
 Long Hot Summer Night – canzone di J.T. Taylor
 Two Hot Girls (On a Hot Summer Night) – canzone di Carly Simon
 Hot Summer Nights – canzone dei Miami Sound Machine

Teatro
 Hot Summer Night – dramma del 1958 scritto da Ted Willis